Сичкарук — фамилия:
 Сичкарук, Богдан Викторович (род. 1994) — украинский футболист.
 Сичкарук, Евгений Арсентьевич (род. 1957) — советский и российский футболист.